Това е календарът за високосна година, започваща в четвъртък.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1920, 1948, 1976, 2004, 2032, 2060, 2088.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари